Toponímia:
 Halle (Saxònia-Anhalt), ciutat de l'estat federat de Saxònia-Anhalt (Alemanya)
 Halle (Westfàlia), ciutat de l'estat federat de Rin del Nord-Westfàlia (Alemanya)
 Halle (Bèlgica), ciutat a la província de Brabant Flamenc
 Halle (Bronckhorst), ciutat dels Països Baixos
 Organitzacions: 
Universitat de Halle, universitat pública pertanyent a les ciutats de Wittenberg i Halle (Saxònia-Anhalt)
 Esport 
Halle-Ingooigem, cursa ciclista belga d'un sol dia que es disputa entre la comuna de Halle i el poble d'Ingooigem
 Persones:
 Adam de la Halle
 Gunnar Halle
 Morris Halle